De gecombineerde 3000 en 5000 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 14 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 22 maart 2015.

Titelverdediger was Martina Sáblíková uit Tsjechië. Sáblíková won dit jaar voor de negende maal op rij de wereldbeker over 3000 en 5000 meter.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro

Seoel

Berlijn

Heerenveen

Hamar

Erfurt

Vrouwen 3000 meter
2014/2015